Сафа́ев (Safoyev, Safayev) — тюркская фамилия.
 Сафаев, Наиль Алиевич (род. 1959) — советский и российский футболист
 Сафаев, Садык Салихович — министр иностранных дел Узбекистана (2003-2005), член сената.
 Сафаев, Тагир Ибрагимович (род. 1950) — российский художник наборного шрифта, график, педагог.